Хоррият ( — свобода), понятие имеет несколько значений:
 Женщина-птица в татарской мифологии, сущность, символизирующая свободу.
 Скульптура Кадима Замитова, установленная на стеле перед зданием Национального культурного центра «Казань» в честь 6-летия независимости Республики Татарстан, расположена на монументе Свободы высотой около 40 метров, снабжена архитектурной подсветкой и вращается вокруг своей оси с полным оборотом в 40 минут.